Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Cloître (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans l'ancienne présence d'un cloître, partie centrale de tout couvent ou monastère important fondé au Moyen Âge.

en  
 Rue du Cloître (Kreuzgang Straße), à Lambach

en  
 Rue du Cloître (Kloosterstraat), à Anvers
 Rue du Rouge-Cloître, à Auderghem (Bruxelles)
 Rue du Cloître (Kloosterstraat), à Dilbeek
 Rue du Cloître (Kloosterstraat), à Laeken (Bruxelles)
 Rue du Cloître (Kloosterstraat), à Lierre

en  
 Rue du Cloître, à Arles
 Rue du Cloître, à Bordeaux
 Rue du Cloître, à Nancy
 Rue du Cloître-Notre-Dame, à Paris
 Rue du Cloître-Saint-Benoît, à Paris
 Rue du Cloître-Saint-Merri, à Paris
 Rue du Cloître, à Reims

au  
Rue du Cloître (Cloister Street), à Bolton (Manchester)
Rue du Cloître (Cloister Street), à Nottingham

 

Cloitre
Cloitre, rue du
Cloitre, rue du